3 miejscowości w Polsce:
 Ochoża – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Ochoża – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Ochoża – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Uścimów

Linki zewnętrzne